Birkenöd ist der Ortsname von

 Birkenöd (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Birkenöd (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Birkenöd (Hunding), Ortsteil der Gemeinde Hunding, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Birkenöd (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern